Antoine Bauza – autore di giochi francese
 Edgardo Bauza – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Eric Bauza – doppiatore e comico canadese
 Fernando Carlos Riera Bauzá – calciatore e allenatore di calcio cileno